Název Na Skále nese více míst:

 Na Skále (Brdská vrchovina) (508 m) – vrchol v Brdech, jihovýchodně od Medového Újezdu v okrese Rokycany
 Na Skále (Blatenská pahorkatina) (717,7 m) – vrchol v Plánické vrchovině, jihozápadně od Hradiště v okrese Klatovy
 Na Skále (Bukovohorská vrchovina, 663 m) (662,6 m) – vrchol v Radyňská pahorkatině, západně od Radošic v okrese Plzeň-jih
 Na Skále (Bukovohorská vrchovina, 673 m) (672,9 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, severozápadně od Železného Újezdu v okrese Plzeň-jih
 Na Skále (Zlatohorská vrchovina) (695,9 m) – vrchol v Hynčické hornatině, severně od Holčovic v okrese Bruntál

Podobné názvy 
 Na skále